Con el término It's a Beautiful Day pueden conocerse:

Música 
 It's a Beautiful Day canción del grupo estadounidense The Beach Boys de 1981.
 It's a Beautiful Day canción del grupo británico Queen de 1980.
 It's a Beautiful Day canción de Michael Bublé de 2013.
 It's a Beautiful Day banda de rock estadounidense